Hormiguero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Hormiguero, Veracruz, Tamiahua, 
 Hormiguero, Coahuila, Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar